Кенет Ароу () е бележит американски икономист, печелил Нобелова награда за икономика заедно с Джон Хикс за пионерния им принос в теорията на общото икономическо равновесие и в теорията за благосъстоянието. Остава в историята като най-младият човек, получавал Нобелова награда за икономика (на 51 години).

Биография 

Кенет Ароу е роден в семейство на евреи. Завършва Колумбийския университет с магистърска степен през 1941 г.

Трудове 
 1951, Alternative approaches to the theory of choice in risk-taking situations, Econometrica, 19: 404 – 437
  2nd ed. 1963
 1953, Hurwicz’s optimality criterion for decision making under ignorance, Technical Report 6, Stanford University
 
 1959, Functions of a theory of behaviour under uncertainty, Metroeconomica, 11: 12 – 20
 1959, Toward a Theory of Price Adjustment в Moses Abramovitz и други, ред. The Allocation of Economic Resources: Essays in Honor of Bernard Francis Haley. Stanford: Stanford University Press
 
 
 1968, Economic Equilibrium в D. L. Sills (ред.) International Encyclopedia of the Social Sciences 4: 376 – 88. London and New York: Macmillan and the Free Press.
 
 
 1972, и Hurwicz, L., Decision making under ignorance, в C. F. Carter, J.L. Ford (ред.), Uncertainty and Expectations in Economics. Essays in Honour of G.L.S. Shackle. Oxford: Basil Blackwell.
 
 1987, Rationality of self and others in an economic system, в R. M. Hogarth, M. W. Reder (ред.), Rational Choice. Chicago: The University of Chicago Press.
 Landmark Papers in General Equilibrium Theory, Social Choice and Welfare Selected by Kenneth J. Arrow and Gérard Debreu ред. с Debreu, Edward Elgar Publishing, 2002) ISBN 978-1-84064-569-9.

Външни препратки 
  Ароуови лекции в Станфордския университет 
  Биография на Ароу на сайта на Нобеловите награди
  Биография на Ароу

Американски икономисти
Теоретици на игрите
Колумбийски университет
Станфордски университет
Преподаватели в Чикагския университет
Носители на Нобелова награда за икономика
Американски нобелови лауреати
Членове на Националната академия на науките на САЩ
Чуждестранни членове на Британското кралско научно дружество
Академици на РАН
Доктор хонорис кауза
Американски социалисти
Личности (Пало Алто)
Родени в Ню Йорк
Починали в Калифорния